Gaspare – nome proprio di persona italiano maschile
 Gaspare – nella tradizione cristiana, uno dei Re Magi
 Gaspare – nome d'arte di Nino Formicola, membro del duo comico Zuzzurro e Gaspare